Paulo César (fotógrafo) - fotógrafo e empresário português
 Paulo Cezar (cantor) - brasileiro
 Paulo Cézar Lima - ex-futebolista brasileiro conhecido como Paulo César Caju
 Paulo César Carpegiani - treinador e ex-futebolista brasileiro
 Paulo César Farias - empresário brasileiro conhecido como PC Farias
 Paulo César Vinha - biólogo e ambientalista brasileiro

Desambiguações de antropônimos